Bahnhof/Bleiche ist ein Quartier der Stadt Schaffhausen im gleichnamigen Kanton. Das Quartier besitzt die Postleitzahl 8200.

Lage 
Das Bahnhof/Bleiche-Quartier ist im Zentrum der Stadt Schaffhausen, in unmittelbarer Nähe, um und neben dem Bahnhof. Das Quartier ist eines der vielseitigsten von Schaffhausen. Nicht nur die zentrale Lage, sondern auch die Mischung zwischen moderner Urbanität und traditionellen Altbauten ist besonders speziell. Die nördliche und östliche Grenze des Quartiers bildet die Adlerunterführung, entlang der Bahnhofstrasse bis zum Obertor-Kreisel. Im Südwesten geht die Grenze entlang des Beckengässchens bis zum Berufsbildungszentrum und umschliesst die Überbauungen Urbahn und Diana. Das Bahnhof/Bleiche-Quartier grenzt an folgende Stadtquartiere: Altstadt/Rhein, Breite/Stadion, Hochstrasse Geissberg.

Besonderes 
Das Bleiche-Quartier ist westlich des Bahnhofs Schaffhausen und bildet zusammen mit dem Bahnhof das Stadtquartier Bahnhof/Bleiche. Besonders am Quartier ist die grosse Vielseitigkeit, denn unterschiedlicher könnten die Gegensätze nicht sein. Im Osten des Quartiers ist der Bahnhof die grösste öffentliche Verkehrsscheibe des Kantons. Westlich des Bahnhofs haben sich verschiedene Firmen und Unternehmen angesiedelt. Das Berufsbildungszentrum des Kantons Schaffhausen (BBZ) befindet sich ebenfalls im Quartier. Neben Wohnhäusern und Geschäften, befindet sich seit Oktober 2014 die Überbauung Urbahn, mit der Hotelkette Arcona Living, auf dem Bleicheplatz. Im Bahnhof/Bleiche-Quartier befinden sich auf engstem Raum Bildung, Kultur, Wirtschaft, Verkehr und Wohnraum.

Kultur, Wirtschaft 
Über zwei Jahre hinweg war auf dem Bleicheplatz die grösste Baustelle des Kantons. Es entstand die Überbauung Urbahn mit einem 4-Sterne-Hotel, 47 Wohnungen, Geschäfts- und Gewerbeflächen sowie ein Parkhaus mit der Kapazität von 484 Plätzen. Die Eröffnung der Überbauung fand im Oktober 2014 statt. Ebenfalls wichtig für das Quartier ist die Überbauung Diana, in dem ein Autohaus, Restaurants und Büroflächen zu finden sind. 2008 eröffnete, gleich hinter dem Bahnhof, das Neue Landhaus, in dem sich die Unilever Business and Marketing Support AG angesiedelt hat.

Verkehr 
Der Verkehr im Quartier spielt, dank des Bahnhofs Schaffhausen, eine wichtige Rolle. Es ist die grösste öffentliche Verkehrsscheibe des Kantons. Ebenfalls fahren die städtischen und regionalen Buslinien der Verkehrsbetriebe Schaffhausen vbsh über den Bahnhof Schaffhausen. Gemäss Grundbucheintrag gehört der Bahnhof zu 65 Prozent den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und zu 35 Prozent der Deutschen Bahn (DB). Somit dient er als Grenzbahnhof zwischen der Schweiz und Deutschland. Er wird vom Fernverkehr und ebenso von Regionalbahnen angefahren. Ausserdem fahren mehrere S-Bahn-Linien der S-Bahn Schaffhausen, Zürich und St. Gallen den Bahnhof an. Hinter dem Neuen Landhaus befinden sich öffentliche Kurzparkplätze, ebenso sind die 484 Parkplätze in der Überbauung Urbahn von wichtiger Bedeutung.

Weblinks 
 Website der Stadt Schaffhausen

Geographie (Schaffhausen)
Stadtviertel
Ortsteil in der Schweiz